Il toponimo Râmnicu può riferirsi a diverse località della Romania:
Râmnicu Sărat, municipio del distretto di Buzău
Râmnicu Vâlcea, capoluogo del distretto di Vâlcea